Хуаниљо има више значења:

 Хуаниљо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Хуаниљо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хуаниљо, Бенхамин Вела (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику